Michael Gogl (ur. 4 listopada 1993 w Gmunden) – austriacki kolarz szosowy.

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy kolarze szosowi
Kolarze Dimension Data
Kolarze Trek-Segafredo
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Gmunden